Allsvenskan může být:

 Fotbollsallsvenskan – nejvyšší fotbalová liga ve Švédsku.
 HockeyAllsvenskan – druhá nejvyšší hokejová liga ve Švédsku.